

Aziende 

CWL – azienda

Codici 
 CWL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rhoose Wales, Cardiff, Regno Unito